La syllepse, une figure de style littéraire.
 Les éditions Syllepse, un éditeur français indépendant.
 Syllepse, un terme de botanique.